Касильяс-де-Флорес () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Саламанка в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Эль-Реболлар. Занимает площадь 42,60 км². Население — 226 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 123 км.

Население

Примечания

Ссылки 

Города Саламанки
Муниципалитеты Саламанки